John Jeremy Miles (* 14. Juni 1943 in London; † 8. April 2018) war ein britischer Automobilrennfahrer, der sich auch als Musikproduzent betätigte.

Karriere 
Der ausgebildete Ingenieur und Sohn des Schauspielers Sir Bernard Miles fuhr in den Jahren 1969 und 1970 insgesamt zwölf Formel-1-Rennen für Lotus. Im Jahr 1969 sollte er das Allrad-Modell Lotus 63 fahren, da die Stammfahrer Graham Hill und Jochen Rindt es ablehnten, den Wagen zu fahren, und auch Mario Andretti damit nicht zurechtkam.

Nachdem Hill Ende 1969 schwer verunglückte, nicht zum Team Lotus zurückkehrte und nur privat eingesetzte Lotus fuhr, wurde Miles in der Saison 1970 zweiter Werksfahrer hinter Rindt. Das Jahr begann gut, denn unter insgesamt 5 Lotus-Piloten war er der beste beim Großen Preis von Südafrika. Der fünfte Platz im Lotus 49 bescherte ihm seine einzigen zwei WM-Punkte. Im weiteren Verlauf der Saison setzte Lotus den Lotus 72 ein, mit dem Rindt in Zandvoort gewann, während Piers Courage starb. Ab dem britischen GP wurde ein altes Modell 49C für Emerson Fittipaldi eingesetzt, während Miles oft ausschied, und Rindt insgesamt 5 Rennen gewann. In Monza verunglückte Rindt tödlich, nachdem bei den Lotus die Flügel abmontiert worden waren, wovon Miles abgeraten hatte. Er verließ das Team. Nachfolger war Reine Wisell, der erstmals beim Großen Preis der USA 1970 startete.

Miles hatte auch Formel 2 Rennen für Lotus bestritten. Nach seiner aktiven Zeit war er weiterhin bei Lotus beschäftigt.

Mit Peter Watts gründete Miles 1985 das Jazzlabel Miles Music, auf dem u. a. Musik von Guy Barker, Alan Barnes, Dave Cliff, Tubby Hayes, Peter King, Dick Morrissey, Mick Pyne, Alan Skidmore und Tommy Whittle erschien.

Statistik

Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft

Einzelergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 John Miles bei Racing Sports Cars

Einzelnachweise 

Formel-1-Rennfahrer (Vereinigtes Königreich)
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Jazz-Produzent
Rennfahrer der Formel-2-Europameisterschaft
Brite
Geboren 1943
Gestorben 2018
Mann